Ochthephilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1856. Ochthephilus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Ochthephilus